Репетитор може имати више значења:
Репетитор (мрежни уређај), уређај у рачунарским мрежама.
Репетитор (музичка група), српска музичка група из Београда.